— японский футболист, атакующий полузащитник клуба «Сересо Осака».

Клубная карьера 
13 апреля 2019 года дебютировал в основном составе клуба «Сересо Осака» в матче Джей-лиги 1 против «Консадоле Саппоро».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Японии до 17 и до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сересо Осака» 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сересо Осака»